Louis Carré est le nom de plusieurs personnalités :
 Louis Carré (1663-1711), mathématicien français ;
 Louis Carré (1897-1977), galeriste et collectionneur d'art français ;
 Louis Carré (1925-2002), footballeur belge du RFC de Liège, dit la Panthère noire.